Kromhoutkazerne (Surabaya), voormalige kazerne in Surabaya
 Kromhoutkazerne (Tilburg), voormalige kazerne in Tilburg
 Kromhoutkazerne (Utrecht), oude en nieuwe kazerne in Utrecht